Rasmus Holm er navnet på flere personer:

 Rasmus Holm (officer) (1805-1873) – dansk officer (Rasmus Olsen Holm)
 Rasmus Holm (læge) (1836-1899) – dansk læge (Rasmus Anton Holm)
 Rasmus J. Holm (1838-1917) – dansk skolemand (Rasmus Jensen Holm)
 Rasmus Holm (filminstruktør) (født 1974) – dansk filminstruktør